Акратопо́т, Акра́т (), Акратопо́й — в древнегреческой мифологии демон несмешанного вина, божок из свиты бога виноделия Диониса. Почитался в Афинском порту Мунихии и в самих Афинах.

Постоянный участник тиаз — экстатических процессий, устраивавшихся в честь Диониса.

Примечания

Источники 
 Павсаний. Описание Эллады. I, 2, 5
 Акратопот // Мифологический словарь/ Гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М.:Советская энциклопедия, 1990. — 672 с.

Древнегреческие боги
Мифы Аттики
боги по алфавиту